Джабер II (Джабер аль-Мубарак ас-Сабах) () (1860 — 5 февраля 1917) — 8-й шейх Кувейта из династии ас-Сабах (1915—1917).

Биография 
Старший сын и преемник 7-го кувейтского шейха Мубарака аль-Кабира (Великого) (1896—1915). Мать — Шейха бинт Дуайдж ас-Сабах.

Джабер был правой рукой отца, шейха Мубарака. Он лично участвовал в дворцовом перевороте 1896 года, а позже заменял отца во время его отлучек.

В ноябре 1915 года после смерти своего отца Мубарака Великого Джабер II унаследовал кувейтский престол.

Новый шейх отменил налог на недвижимость и изгнал из Кувейта аджманов — противников эмира Неджда Абдель Азиза ибн Сауда, с которым у шейха него были дружеские отношения.

Кувейтский шейх Джабер ас-Сабах был амбициозен, честолюбив и независим и постоянно конфликтовал с англичанами.

5 февраля 1917 года 57-летний Джабер скончался, ему наследовал младший брат Салем (1917—1921).

Примечания

Литература 
 Примаков Е. М., Лебедев Е. А., Наумкин В. В. «Новейшая история арабских стран Азии. 1917—1985».
 Рыжов К. В. «Все монархи мира. Мусульманский восток в XV—XX вв.», Москва, «Вече», 2004 ISBN 5-9533-0384-X.

Ссылки 
 Генеалогический сайт Royal Ark

Эмиры Кувейта
Ас-Сабах
Политики XX века